NEM (нем. Normen Europäischer Modellbahnen) — стандарты в железнодорожном моделизме, созданные MOROP.

Список стандартов NEM

Примечания

Ссылки 
 Статья о нормах NEM в «Википедии железнодорожного моделизма»
 Сайт MOROP

См. также 
 Железнодорожный моделизм

Стандарты Германии
Железнодорожный моделизм